

Peyton Place 

 Peyton Place (en français : Les Plaisirs de l'enfer) : roman de Grace Metalious, publié en 1956 ;
 Peyton Place (en français : Les Plaisirs de l'enfer) : film américain adapté du roman homonyme, réalisé par Mark Robson (1957) ;
 Peyton Place : feuilleton télévisé de soirée   américain adapté du roman homonyme, créé par , diffusé sur ABC de 1964 à 1969 ;
 Peyton Place, une chanson de Squeeze sortie sur l'album Frank en 1989.

paronymes 

 Again Peyton Place (en français : Du nouveau à Peyton Place) : roman de Roger Fuller, publié en 1967 ;
 Carnival in Peyton Place (en français : Carnaval à Peyton Place) : roman de Roger Fuller, publié en 1967 ;
 Looking for Peyton Place : roman de , publié en 2005 ;
  : téléfilm américain réalisé par Bruce Kessler (1977), faisant suite au feuilleton Peyton Place ;
  : téléfilm américain réalisé par Larry Elikann (1985), faisant suite au feuilleton Peyton Place et au téléfilm  ;
 Pleasures of Peyton Place (en français : Les Plaisirs de Peyton Place) : roman de Roger Fuller, publié en 1968 ;
 Return to Peyton Place (en français : ) : roman de Grace Metalious, publié en 1959, faisant suite au roman Les Plaisirs de l'enfer de la même auteure ;
 Return to Peyton Place (en français : Les lauriers sont coupés) : film américain adapté du roman homonyme, réalisé par José Ferrer (1961), faisant suite au film Les Plaisirs de l'enfer ;
  : feuilleton télévisé quotidien d'après-midi  américain diffusé sur NBC de 1972 à 1974 ;
 Secrets of Peyton Place (en français : Les Secrets de Peyton Place) : roman de Roger Fuller, publié en 1968.

Voir aussi 

 

Homonymie de titre